Jong Dietschland (1898-1914)
 Jong Dietschland (1926-1935)